Trippler steht für
Wilhelm Trippler (1897–1974) deutscher Politiker 
Tatort: Der Trippler, deutscher TV-Krimi